Лука П'янка - (1958, Луґано, Швеіцарія) італо-швейцарський лютніст, один з засновників оркестру Іль Джардіно Армоніко (Il Giardino Armonico).

Біографія

Творча співпраця

Нагороди
 5 Diapason d'Or, Diapason (Tuning Fork) magazine
 4 CHOC awards, Le Monde de la Musique magazine
 Gramophone Award, 1996 (The Gramophone magazine, United Kingdom)
 Deutscher Schallplattenpreis (German Record Award), 1998

Дискоґрафія
Bagpipes from Hell — Music for Viola da gamba, Lyra-viol, Lute and Ceterone. 17th and 18th century, Vittorio Ghielmi, Luca Pianca, 1999
Pièces de caractère — Works by: Marais, Forqueray, Mouton, Dollé, Caix d'Hervelois, De Visée, Vittorio Ghielmi, Luca Pianca, 2002
Duo - German Music for Lute & Viol, Vittorio Ghielmi, Luca Pianca, 2005
Devil's Dream, Ghielmi, Pianca, Gibelli, 2

Бібліоґрафія

Посилання
Luca Pianca's official website 

Музиканти за алфавітом
Італійські музиканти
Швейцарські музиканти
Італійські лютністи
Народились 1960